Záskočská jaskyňa je národní přírodní památka ve správě příspěvkové organizace Správa slovenských jeskyní.

Nachází se v katastrálním území obce Liptovský Ján v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinském kraji. Území bylo vyhlášeno či novelizováno v roce 2001 na rozloze x ha. Ochranné pásmo nebylo stanoveno.

Předmětem ochrany je jeskyně v Záskočí:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Národní přírodní památka Záskočská jaskyňa, Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Národní přírodní památky na Slovensku
Chráněná území v okrese Liptovský Mikuláš
Liptovský Ján